Клар

 Клар — в древнегреческой религии эпитет Аполлона, по названию его культового центра.
 
 Секст Эруций Клар — римский политический деятель середины II века.
 Гай Эруций Клар — римский политический деятель второй половины II века.

См. также 
 Клаар, Альфред (1848—1927)— немецкий театральный критик, историк литературы и драматург.
 Гай Юлий Эруций Клар Вибиан — римский государственный деятель конца II века.